Charles Jensen er navnet på flere forskellige personer:
 Charles Jensen (atlet) (1906-?) – dansk atlet
 Charles Jensen (arkitekt) (1882-1939) – dansk murer og arkitekt
 Charles Jensen (gymnast) (1885-1920) – dansk gymnast
 Charles Jensen (skribent) (født 1977) − amerikansk poet og skribent